Příjmení Lacina nosí více různých osobností:

 Bohdan Lacina (1912–1971) – český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
 Cyril Metoděj Lacina (1895–1920) – moravský fotbalista, židenický mlynář, fotbalový mecenáš a zakladatel SK Židenice
 František Lacina (1863–1941) – český herec a ředitel divadelní společnosti
 František Lacina (fotbalista) (?–1985) – český fotbalista (brankář)
 Jan Lacina – více nositelů
 Jiří Lacina – více nositelů
 Josef Lacina (1850–1908), pseudonym Kolda Malínský – český historik a spisovatel
 Lubor Lacina (1920–1998) – český architekt
 Ludvík Lacina (1868–1928) – český katolický kněz, vojenský kaplan
 Petr Lacina (1973) – český reprezentant a trenér v judu
 Sylva Lacinová (1923–2019) – česká sochařka
 Václav Lacina (1906–1993) – český spisovatel a satirik
 Vladek Lacina (1949) – český sportovec, veslař

viz též
 Laciná – část obce Myštice u Strakonic